

Personnalités 

 Eugène Hatin (né en 1809), journaliste et historien français ;
 Oleksiy Hatin (né en 1974), joueur ukrainien de volley-ball.

Lieux 

 Hatín, commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud, en République tchèque.

Voir aussi 
 Hattin